Samvel Petrosyan (1954) – calciatore armeno 
Samvel Petrosyan (1983) – calciatore armeno